Благово:

 Благово — село в Монтанской области, входит в общину Монтана;
 Благово — село в Шуменской области, входит в общину Шумен;
 Благово — деревня в Каширском районе Московской области;
 Благово — фамилия, дворянский род.